Алексе́й Воло́дин:
 Володин, Алексей Михайлович (1927—2018) — передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Володин, Алексей Павлович (1909—1977) — советский учёный в области горного дела.
 Володин, Алексей Сергеевич (род. 1977) — пианист-виртуоз.